«Younger Now» — шостий студійний альбом американської поп-співачки Майлі Сайрус. Реліз відбувся 29 вересня 2017 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Майлі Сайрус 

Альбоми Майлі Сайрус
Альбоми RCA Records